Арту́р А́беле (; ) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в многоборье. Чемпион Европы в десятиборье, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении в семиборье (2015). Чемпион Германии. Участник летних Олимпийских игр 2008 и 2016 годов.

Биография 
Начал представлять Германию на международных соревнованиях с 2004 года. Становился серебряным призёром юниорского чемпионата Европы в десятиборье. В первый раз набрал больше 8000 очков, когда ему не исполнилось и двадцати лет (8012 — 2006 год).

Большую часть карьеры Артура преследовали травмы. Среди них проблемы с бедром и коленями, паховая грыжа, порванные связки, стрессовые переломы. Из-за этого вся его карьера развивалась отрывками: период роста результатов часто сменялся продолжительным лечением. Тем не менее каждое возвращение Абеле сопровождал новыми личными рекордами.

Первую крупную победу одержал на престижном турнире в Ратингене в 2007 году. Артур установил там личный рекорд 8269 очков. Спустя год он поехал на Олимпийские игры в Пекине, где соревнования для него закончились после 4 вида, прыжка в высоту, из-за травмы.

Восстановление оказалось очень затяжным. Абеле изредка проверял свою готовность в отдельных дисциплинах, однако впервые полностью закончить десятиборье ему удалось лишь спустя 5 лет после олимпийской неудачи, в июне 2013 года. Возвращение получилось удачным — 8151 очко.

На чемпионате Европы 2014 года ему удалось установить личный рекорд, 8477 очков, но это оказалось недостаточно для медали (Артур остался на 5-м месте). Зато спустя полгода на чемпионате Европы в помещении очередное персональное достижение (6279 очков) принесло ему серебряную медаль в семиборье. Выше сумму набрал только россиянин Илья Шкуренёв. При этом это было лишь второе семиборье в карьере Абеле, которое он закончил до конца (и четвёртое вообще).

В процессе подготовки к летнему сезону 2015 года он порвал ахиллово сухожилие. Лечение заняло около 8 месяцев. Ещё полгода он проверял свои силы в отдельных дисциплинах (беге с барьерами, прыжке с шестом, спринте). Наконец в июне 2016 года на соревнованиях в Ратингене он установил новый личный рекорд (8605 очков) и лучший результат сезона в мире.

На Олимпийские игры 2016 года он отправлялся в качестве претендента на медаль, но в итоге не смог показать свои лучшие результаты и остался на 15-м месте.

Тренируется у бывшего десятиборца Кристофера Халльмана. Работает в фирме из Алена техническим специалистом по электронной автоматизации производства.

В 2016 году у Артура и его жены Зузанн родился сын Джей Трэвис.

Личные рекорды в отдельных видах десятиборья

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Артура Абеле на сайте all-athletics.com
 Профиль Артура Абеле  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Артура Абеле  на сайте Олимпийских игр 2016 года
 Статистика Артура Абеле на Decathlon 2000

Многоборцы Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике